Ouette est un nom vernaculaire ambigu en français. Sous le nom d'« ouette » sont désignées huit espèces d'oiseaux intermédiaires entre les oies et les tadornes appartenant à la famille des Anatidae.

Liste des espèces 

D'après la classification du Congrès ornithologique international (COI) et les noms normalisés de la CINFO :
 Ouette à ailes bleues – Cyanochen cyanoptera
 Ouette à tête grise – Chloephaga poliocephala
 Ouette à tête rousse – Chloephaga rubidiceps
 Ouette d'Égypte – Alopochen aegyptiaca
 Ouette de l'Orénoque – Neochen jubata
 Ouette de Magellan – Chloephaga picta
 Ouette des Andes – Chloephaga melanoptera
 Ouette marine – Chloephaga hybrida

Le COI reconnaît cependant deux espèces supplémentaires d'ouettes, mais elles n'ont pas encore de nom normalisé. Ce sont les espèces éteintes Alopochen mauritiana et Alopochen kervazoi, originaire respectivement de l'île Maurice et de la Réunion.

Nom d'oiseau ambigu